Le qualificazioni del singolare  dell'Open 13 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Adrian Ungur (secondo turno)
  Daniel Evans (qualificato)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Ričardas Berankis (qualificato)

 Guillaume Rufin (primo turno) 
 Marco Cecchinato (primo turno) 
 David Guez (qualificato) 
 James Ward (ultimo turno)

Qualificati 

  David Guez 
  Daniel Evans

  Ante Pavić 
  Ričardas Berankis

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2014
ATP World Tour 2014